Coypel ist der Name einer französischen Malerfamilie:

 Noël Coypel (1628–1707), französischer Barockmaler 
 Antoine Coypel (1661–1722), Sohn von Noël Coypel, Halbbruder von Nöel-Nicolas Coypel
 Noël-Nicolas Coypel (1690–1734), Sohn von Noël Coypel, Halbbruder von Antoine Coypel
 Charles-Antoine Coypel (1694–1752), Sohn von Antoine Coypel